

Pessoas 

 Natalie Portman
 Natalie Imbruglia
 Natalie Dormer
 Natalie Cole

Outros usos 

 "Natalie", música de Bruno Mars do álbum Unorthodox Jukebox.

 natalie, site japonês de notícias sobre entretenimento.